A 2017-es úszó-világbajnokságon a női 100 méteres pillangóúszás versenyszámának döntőjét Budapesten rendezték. A győztes a címvédő Sarah Sjöström lett.

Selejtező

Elődöntő

Döntő

Források 

Az előfutamok eredménye (pdf)
Az elődöntők eredménye (pdf)
A döntő eredménye (pdf)

Úszás a 2017-es úszó-világbajnokságon